Русенешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Русенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Русенешть.
 Русенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.